Чемпионат России по хоккею с шайбой 1996/1997 стал первым чемпионатом России после расформирования Межнациональной хоккейной лиги, организатор — Российская хоккейная лига. Чемпионом впервые в своей истории стало ярославское «Торпедо», второе место заняла тольяттинская «Лада», третье — уфимский «Салават Юлаев».

Регламент 
Чемпионат Суперлиги России проводился с 10 сентября 1996 года по 24 апреля 1997 года. 26 команд, разделённых по 13 по территориальному принципу на Западную и Восточную зоны, провели первый этап турнира — по 2 игры между каждыми командами зоны. 3 слабейшие команды из каждой зоны играли в переходном турнире с 4 сильнейшими клубами Высшей лиги на право выступать в Суперлиге в следующем сезоне — по 4 игры между каждыми командами. 10 сильнейших команд из каждой зоны во втором этапе турнира определили 16 участников плей-офф, играя по 2 игры между командами, вышедшими из другой зоны первого этапа, при этом на второй этап переносились показатели (игры, очки и т.д.) матчей первого этапа с командами своей зоны. В 1/8, 1/4, 1/2 финала и серии за третье место победителем становился лучший в трёх играх, а в финале — лучший в пяти играх.

Западная зона

Восточная зона

Переходный турнир

Суммарный этап

Лучшие бомбардиры

Плей-офф 

Серия за третье место: Металлург (Мг) − Салават Юлаев 1:2

Чемпионы России

Ссылки 
 Чемпионат России по хоккею с шайбой 1996/1997. hockeyarchives.ru
 Наша история. Часть 51. 1996—1997. championat.com

1996
1996 год в хоккее
1997 год в хоккее
Чемпионаты России в 1996 году
Чемпионаты России в 1997 году